Esta denominación tratado de Roma puede referirse a:
 
Los Tratados de Roma, de 1957, a través de los cuales se establecieron tanto la Comunidad Económica Europea (CEE) como la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom).

El Tratado de Roma, de 2004, por medio del cual se intentó establecer una Constitución común para la Comunidad Europea. (Relacionado al tema, véase Tratado de Lisboa).
El Tratado de Roma de 1924, por el cual el Reino de Italia se anexionaba el Estado libre de Fiume con el consentimiento de Yugoslavia.

Véase también 
A través de esta búsqueda, tal vez se requería la siguiente información.

El Estatuto de Roma, de 1998, a través del cual se estableció la Corte Penal Internacional.